Can Molins o Masia Molins, masia a l'entrada del poble de Sant Climent de Llobregat, al peu de la muntanya de Sant Ramon
 Can Molins (Massanes), masia al barri del Rieral de Massanes (la Selva) 
 Can Molins (Sant Esteve de Palautordera), edifici del municipi de Sant Esteve de Palautordera (el Vallès Oriental) 
 Can Molins (Sant Feliu de Buixalleu), masia aïllada, situada al nucli de Gaserans al terme de Sant Feliu de Buixalleu (la Selva)